Numb peut faire référence à :

Chansons 
 Numb, le premier single du huitième album studio de U2 Zooropa, sorti en  ;
 Numb, une chanson du groupe Linkin Park, 2003 ;
 Numb, une chanson des Pet Shop Boys, 2006.

Autres 
 NUMB, le nom d'une protéine ou de son gène.